

Шимакі — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Шимакі — село в гміні Кузьниця Сокульського повіту Підляського воєводства